Miejscowości w USA:
 Alpena – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Alpena – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Alpena – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
Gminy w USA:
 Alpena (ang. Alpena Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
 Alpena (ang. Alpena Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alpena (ang. Alpena County) – w stanie Michigan